Municipio de Mills puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mills (condado de Bond, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Bond.
 Municipio de Mills (condado de Midland, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Midland.
 Municipio de Mills (condado de Ogemaw, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ogemaw.